Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2005/06 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2005/06 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpfte nur der ŠK Slovan Bratislava das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 161 der 205 gemeldeten Spieler ein, von denen 32 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK HOFFER Komárno und der ŠKŠ Dubnica kamen mit je elf eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Liptov und beim ŠK Slovan Bratislava je 16 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Claudiu Zetocha (ŠK HOFFER Komárno) mit 11 Punkten aus 11 Partien. Sein Mannschaftskollege Zsolt Rigó erreichte 9,5 Punkte aus 11 Partien, Tomáš Petrík (ŠK Modra) 9 Punkte aus 11 Partien. Neben Zetocha erreichten mit Jiří Štoček, Niki Varholáková (beide sachy.sk Košice), Vlastimil Babula (ŠK Liptov), Tomáš Krak (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice), Pavel Čertek (ŠK HOFFER Komárno) und Milan Chovanec (ŠKŠ Dubnica) sechs weitere Spieler 100 %, von diesen spielten Štoček, Babula und Krak je drei Partien, Varholáková zwei, Čertek und Chovanec je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2005; CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK HOFFER Komárno

sachy.sk Košice

ŠK Zentiva Hlohovec

ŠK Modra

ŠK Liptov

ŠKŠ Dubnica

ŠK Bašta Nové Zámky

TJ Slávia CAISSA Čadca

ŠK Slávia SPU Nitra

ŠK Senica

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Slovan Bratislava

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei c7c5.com (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2005
Schach 2006